Трес Бокас има више значења:

 Трес Бокас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Трес Бокас (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Трес Бокас (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Трес Бокас (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику